Дуруэло ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа. Занимает площадь 17,36 км². Население — 136 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Города Сеговии
Муниципалитеты Сеговии